Ein Klappmesser ist:

 eine Art der Taschenmesser
 eine Sportübung, siehe Klappmesser (Sport)

Siehe auch